Треньор на годината в Южна Америка (; ) е ежегодна футболна награда, с която се удостоява най-добрият южноамерикански треньор по футбол през съответната година. Наградата е от уругвайския вестник El País и датира от 1986 г. Присъжда се на всеки треньор на южноамерикански клуб или национален отбор, независимо от негавата националност. Аржентинецът Карлос Бианки е треньорът с най-много отличия – 5.

Носители на отличието

С най-много отличия

По националност

По клубове

Външни препратки 
  South American Coach and Player of the Year

Футболни награди
Футбол в Южна Америка